Толиман има више значења:

 Толиман
 Толиман (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Толиман (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Толиман (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Толиман (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Толиман (Толиман, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Толиман (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Толиман (Толиман, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику